Fotboll vid olympiska sommarspelen 1968 i Mexico City, Mexiko spelades 13–26 oktober 1968 och vanns av Ungern före Bulgarien och Japan.

Medaljörer

Laguppställningar

Första omgången

Grupp A

Grupp B

Grupp C
Ghana ersatte Marocko, som vägrade möta Israel.

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Bulgarien vidare efter lottdragning

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Källor

 Officiell olympisk matchrapport

Fotboll vid olympiska sommarspelen 1968